Панцир (панцер):

 Панцир — частина старовинного, звичайно металевого, бойового спорядження, яке захищало тулуб воїна від ударів холодної зброї.
 Панцир (біологія) — твердий покрив тіла деяких тварин (черепах, крокодилів, ракоподібних та інших) та рослин (золотисті водорості, діатомові водорості, динофітові водорості та інші).
 Металева обшивка у автомобілів, поїздів, військових кораблів; броня.
 Жорсткий водолазний скафандр, признач. для роботи на великих глибинах.
 Панцир-С1 — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) наземного базування.
 Панцер (прізвище)

Література 
 Про панцир на сайті Lingvo Online